Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара прсним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2015. одржано је у два дана, 4. августа (квалификације и полуфинале) и 5. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је био пријављено укупно 81 такмичар из 78 земаља. Титулу светског првака из 2013. није успео да одбрани јужноафрички пливач Камерон ван дер Бург који је у финалној трци испливао резулат од 26,66 секунди, што је било довољно за друго место. 
 
Нови светски првак постао је репрезентативац Велике Британије Адам Пити који је у финалу испливао резултат од 26,51 секунду, док је бронзана медаља припала репрезентативцу САД Кевину Кордесу. Адам Пити је у полуфиналној трци испливао нови светски рекорд у овој дисциплини који сада износи 26,42 секунде.

Репрезентативац Србије Чаба Силађи такмичење је завршио као осмопласирани, пошто је у финалу отпливао време од 27,45 секунди.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања трка у овој дисциплини у два наврата су поправљани светски рекорди, а такође су постављени нови рекорди Америка и Азије.

Земље учеснице 
За трке на 50 метара прсним стилом био је пријављен укупно 81 такмичар из 78 земље, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у 9 квалификационих група, а сваку од група од 3 до 9 чинило је по 10 пливача. У првој квалификационој групи била су три такмичара, а у другој 8. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача који су у квалификацијама остварили најбоља времена. Трке је завршило 76 такмичара пошто се три такмичара нису појавили на старту, а два пливача су дисквалификована.

Квалификационе трке пливане су 4. августа у јутарњем делу програма, са почетком у 9:30 по локалном времену.

Напомене: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација; СР - светски рекорд; НР - национални рекорд; НН - није наступио

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливале су се у послеподневном делу програма 4. августа, а прва трка је почела у 17:48 по локалном времену. Пласман у финале обезбедило је 8 пливача са најбољим резултатима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификован; СР - светски рекорд; ПАР - панамерички рекорд; АР . азијски рекорд; НР - национални рекорд

Финале 

Финална трка пливана је 5. августа са почетком у 18:10 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.